Яна Новотна і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. У півфіналі Новотна і Джиджі Фернандес перемогли пару Сукова і Аранча Санчес Вікаріо. Новотна і Фернандес виграли титул, у фіналі перемігши пару Лариса Нейланд і Наташа Звєрєва з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Нижня половина

Секція 3 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= М Пас Г Сабатіні
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Т Вітлінгер Т Віттінгтон
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Дешом Ф Лабат
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= І Бударжова З Маєр
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Я Басукі Дж Ф'юкс
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Е Гроссман Н Кадзімута
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07=
| RD1-team07= К Малеєва М Малеєва
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= К Адамс М Боллеграф
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=14
| RD1-team09= Р Макквіллан К Танв'є
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= А Фусаї O Gravereaux
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Л Феррандо Л Голарса
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= К Бенджамін А Кетцер
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= А Блумберга К Шнайдер
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Л Гілдемейстер Т Шоєр-Ларсен
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Р Елтер Г тер Рієт
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=4
| RD1-team16={{nowrap| МДж Фернандес З Гаррісон-Джексон}}
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= М Пас Г Сабатіні| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= А Дешом Ф Лабат
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Я Басукі Дж Ф'юкс
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=9
| RD2-team04= К Адамс М Боллеграф| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=14
| RD2-team05= Р Макквіллан К Танв'є| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=7'''
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Л Феррандо Л Голарса
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= А Блумберга К Шнайдер
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=4
| RD2-team08={{nowrap| МДж Фернандес З Гаррісон-Джексон}}
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= М Пас Г Сабатіні| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6'''
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=9
| RD3-team02= К Адамс М Боллеграф
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=14
| RD3-team03= Р Макквіллан К Танв'є
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=r
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=4
| RD3-team04=

Секція 4 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= К Джордан М Макґрат
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=6| RD1-seed02=
| RD1-team02= Л Макніл С Реге
| RD1-score02-1=6'''
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=3

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=

Посилання 
 Main Draw 

Жінки, парний розряд
Відкритий чемпіонат Франції, жінки, парний розряд
1991 у французькому спорті